A 2011-es WTCC japán nagydíj volt a 2011-es túraautó-világbajnokság tizedik fordulója. 2011. október 23-án rendezték meg a Suzuka East Circuit-en, Japánban.

Időmérő

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

További információk 
Hivatalos eredmény

Japan
Autóversenyzés Japánban